Příjmení Zezula nosí více významných osobností:

 Milan Zezula (1921–1992) – český akademický malíř a divadelní výtvarník
 Oldřich Zezula (1907–1980) – český malíř, výtvarník a středoškolský učitel kreslení
 Olga Zezulová (1922–2001) – česká režisérka, autorka, básnířka a prozaička
 Rostislav Zezula (* 1922) – český matematik a fyzik
 Tadeáš Zezula (* 1993) – český fotbalový obránce

Podobná příjmení 
 Zezulka